Жирарден () — французская фамилия, произошедшая от флорентийской (). Известные носители:

 де Жирарден, Александр Луи Робер (1776—1855) — граф, французский генерал, сын Рене Луи.
 Жирарден, Анник (род. 1964) — французский политик.
 де Жирарден, Дельфина (1804—1855) — французская писательница, жена Эмиля.
 Жирарден, Жан (1803—1884) — французский химик.
 де Жирарден, Рене Луи (1735—1808) — маркиз, французский военный и публицист.
 Жирарден, Сен-Марк (1801—1873) — французский писатель, член Французской академии.
 де Жирарден, Сесиль Станислав Ксавье (1762—1827) — граф, французский политик и публицист, сын Рене Луи.
 де Жирарден, Эмиль (1806—1884) — французский журналист и издатель, сын Александра.

См. также 
 Жирар
 Жерар
 Жирардон
 Жирарде